Натуральне число 746
 746 рік до нашої ери
 746 рік нашої ери